

Patronyme 

Maurice Deloraine (1898-1991), inventeur français
Earl de Deloraine, titre nobilaire écossais porté de 1706 à 1807

Toponyme

Deloraine, ville de la Tasmanie

Deloraine, ville du Manitoba